Zbigniew Wójcik (1922–2014) – polski historyk.
 Zbigniew Wójcik (1942–1983) – polski lekkoatleta, średniodystansowiec.
 Zbigniew Wójcik (ur. 1971) – polski piłkarz.
 Zbigniew Wójcik (ur. 1931) – polski geolog i speleolog
 Zbigniew Wójcik (1932–1963) – aktor.